Utterson ist der Familienname folgender Personen:

Edward Vernon Utterson (1775/1776–1856), britischer Anwalt, Antiquar, Sammler und Herausgeber
Jimmy Utterson (1914–1935), englischer Fußballspieler
Shaun Utterson (* 1990), englischer Fußballspieler